Ambohidratrimo steht für folgende geografische Orte:

 Ambohidratrimo (Distrikt), ein Distrikt in der Region Analamanga in Madagaskar
 Ambohidratrimo (Stadt), eine Stadt in der Region Analamanga in Madagaskar